UFC Fight Night: Смит vs. Тейшейра (англ. UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira, также известно как UFC Fight Night 171 или UFC on ESPN+ 29 или UFC Jacksonville) — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 13 мая 2020 года на спортивной арене «VyStar Veterans Memorial Arena» в городе Джэксонвилл (штат Флорида, США).

В главном бою вечера Гловер Тейшейра победил Энтони Смита техническим нокаутом в пятом раунде.

Подготовка турнира 
Из-за пандемии COVID-19 UFC пришлось отменить 6 турниров, запланированных к проведению с 21 марта по 2 мая 2020 года. 24 апреля промоушен объявил о своем возвращении проведением UFC 249 в Джексонвилле, штат Флорида, и еще 2 мероприятия были запланированы в том же месте на 13 мая и 16 мая соответственно.

Главным событием турнира стал бой в полутяжелом весе между бывшими претендентами на чемпионский титул UFC в полутяжелом весе американцем Энтони Смитом (#4 в рейтинге) и бразильцем Гловером Тейшейрой (#8 в рейтинге). Первоначально этот поединок был заглавным боем другого события — UFC Fight Night 173: Смит vs. Тейшейра, запланированного на 25 апреля, но отменённого из-за продолжающейся пандемии.

Кроме заглавного боя кард турнира включал в себя другие поединки, а также отдельных бойцов, которые были перенесены из других, ранее отмененных, событий, в том числе:

 Бой в среднем весе между Карлом Роберсоном и Марвином Веттори (был запланирован на отменённом UFC Fight Night 173: Смит vs. Тейшейра 25 апреля в Линкольне);
 Бой в тяжелом весе между бывшим чемпионом UFC в супертяжелом весе Андреем Орловским и Филипом Линсом (был запланирован на отменённом UFC Fight Night 174: Херманссон vs. Вайдман 2 мая в Оклахома-Сити);
 Бой в легком весе между Сиджарой Юбэнкс и Сарой Морас (был запланирован на отменённом UFC 249 18 апреля в Бруклине);
 Овинс Сен-Прё перенесён с карда отменённого UFC Fight Night 173: Смит vs. Тейшейра 25 апреля в Линкольне;
 Дрю Добер перенесён с карда отменённого UFC Fight Night 174: Херманссон vs. Вайдман 2 мая в Оклахома-Сити;
 Габриэль Бенитес перенесён с карда отменённого UFC Fight Night 171: Вудли vs. Эдвардс 21 марта в Лондоне.

Изменения карда 
Во время взвешивания Роберсон весил 187,5 фунтов, что на 1,5 фунта больше, чем лимит среднего веса, равный 186 фунтов. Он был оштрафован на 20% своего гонорара за бой, который достался его оппоненту Веттори, и ожидалось, что поединок будет проведён в промежуточном весе. Тем не менее, бой был отменен в день события из-за проблем со здоровьем у Роберсона, вызванных его попыткой снизить вес перед турниром.

Участники турнира 

(***) Бой отменён

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Карл Роберсон не смог уложиться в лимит средней весовой категории и заплатит штраф в 20 % от гонорара в пользу своего соперника.

Результаты турнира 

Комментарии

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Брайан Келлехер vs. Хантер Азур
 Выступление вечера: Гловер Тейшейра и Дрю Добер

Гонорары бойцов 
Ниже приводится информация о выплатах бойцам. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 2 116 000 долларов.

Последствия турнира 
20 мая после турниров, прошедших 13 мая и 16 мая, произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Андерсон Силва (#15) покинул Топ-15 среднего веса.

Эдсон Барбоза (#11) покинул Топ-15 лёгкого веса (смена весовой категории на полулёгкую).

Александр Эрнандес (#15) покинул Топ-15 лёгкого веса.

Полиана Ботелью (#15) покинула Топ-15 женского наилегчайшего веса.

См. также 

 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night